Лучевое — название населённых пунктов в России:

 Лучевое — посёлок в Косихинском районе Алтайского края.
 Лучевое — село в Советском районе Крыма.
 Лучевое-1 — посёлок в Кондопожском районе Республики Карелия.

См. также 
 Лучевое сельское поселение